Vampyr peut désigner :
 Vampyr, un planeur allemand conçu en 1921 par des étudiants et fabriqués par l'usine de wagons de Hanovre Hannoversche Waggonfabrik, HAWA ;
 Der Vampyr, un opéra de Heinrich Marschner en 1928 basé sur un livret de Wilhelm August Wohlbrück ;
 Vampyr, un film de Carl Theodor Dreyer sorti en 1932 ;
 Vampyr, un jeu vidéo de type action-RPG narratif développé par Dontnod Entertainment et édité par Focus Home Interactive, sorti en 2018 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One.

Voir aussi